Le terme  (signifiant ardoise en français) fait notamment référence à : 
 , magazine en ligne américain, ou sa déclinaison en langue française ;
 Jeremy Slate (1926-2006), acteur américain ;
 La , rivière de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 La , rivière du comté de Kildare en Irlande  ;
 , police d’écriture de Rod McDonald.